Bradgate House ist der Name folgender Ruinen in Leicestershire, England:

 Bradgate House (16. Jahrhundert) im Bradgate Park
 Bradgate House (19. Jahrhundert) in Groby